Nazwisko Kaczorowska:
 Agnieszka Kaczorowska (ur. 1992) – polska tancerka
 Aneta Kaczorowska (ur. 1975) – polska judoczka
 Blanka Kaczorowska (1922-2004) – agentka Gestapo
 Barbara Kaczorowska (ur. 1960) – polska szachistka
 Emilia Kaczorowska (1884-1929) – matka Karola Wojtyły 
 Karolina Kaczorowska (ur. 1930) – polska nauczycielka i działaczka emigracyjna
 Klaudia Kaczorowska (ur. 1988) – polska siatkarka
 Mariola Ordak Kaczorowska – aktorka
 Teresa Kaczorowska (ur. 1953) – reporterka, pisarka, poetka

Zobacz też 
 Kaczorowski (Kaczorowscy)
 Wojtyła
Polskie nazwiska